Евге́ний Воробьёв:
 Воробьев, Евгений Александрович (род. 1929) — доктор технических наук, основатель научной школы по диагностике и испытаниям радиопрозрачных материалов.
 Воробьёв, Евгений Дмитриевич (1920—1994) — советский учёный-физик, лауреат Государственной и Ленинской премий СССР, Премии Совета Министров СССР.
 Воробьёв, Евгений Евгеньевич (род. 1976) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Воробьёв, Евгений Захарович (1910—1991) — русский писатель, публицист и сценарист.
 Воробьёв, Евгений Иванович (1918—2007) — советский медик и химик, член-корреспондент РАМН, дважды лауреат государственной премии.
 Воробьёв, Евгений Михайлович — глава города Тобольска.
 Воробьёв, Евгений Семёнович — посол Белоруссии в Израиле. Примечания